

Toponymes 

 Leca, un hameau de la commune de Corsavy dans les Pyrénées-Orientales, ancien fief de la famille de Banyuls de Montferré ;
 Leča, le nom d'un village de Serbie situé dans la municipalité de Novi Pazar, district de Raška.

Patronymes 

 Béatrice Leca (1970-), écrivaine française ;
 Domenico Leca (1710?-1771), prêtre corse, dit U Circinellu ;
 Dominique Leca (1906-1982), haut fonctionnaire français devenu patron d’assurance après la Libération ; 
 Francine Leca (1938-), cofondatrice en 1996 de Mécénat Chirurgie Cardiaque ;
 Grégory Leca (1980-), footballeur français ;
 Jean Leca (1935-), politologue français ;
 Jean Leca (1925-2013), militaire et résistant français ;
 Jean-Louis Leca (1985-), footballeur français ;
Antoine Leca (1959-). Professeur d'université.
 Giovan Paolo di Leca (1445-1515), dernier souverain de corse;
 Raffè di Leca (1432-1456), noble corse.

Très répandu en Corse, le nom renvoie à la seigneurie médiévale de Leca, située dans la région de Vico, le château de Leca (détruit par les Génois) se trouvant à Arbori. Le toponyme pourrait venir d'une racine préromane *lek, avec le sens de rocher plat, mais c'est loin d'être une certitude.

Matériau 
 Leca est aussi un nom commercial d'argile expansée.

Articles connexes 
 Leka

Patronyme roumain